Орден Ольги () — государственная награда королевства Вюртемберг, учреждённая королём Карлом I 27 июня 1871 года, и названная им в честь своей жены, российской великой княжны Ольги Николаевны, в период Франко-прусской войны возглавившей организацию помощи раненым воинам.

Основные сведения 
Орден был учреждён для награждения, в первую очередь, женщин, заботившихся о раненых солдатах в годы Франко-прусской войны, в которой Вюртемберг участвовал на стороне Пруссии. "За выдающиеся заслуги в области добровольной и добросердечной  помощи, во время войны или мира, в знак признания и памяти, для награждения мужчин, женщин и девиц". Орден имел одну степень.

Внешний вид. 
Знак ордена в виде серебряного клеверного креста с черной эмалью внутри углублений на сторонах креста, повторяющих его форму, и крестом из красной эмали в центре. В центральном серебряном медальоне изображены позолоченные монограммы короля и королевы. На оборотной стороне медальона дата: "1870—1871". Носился мужчинами в петлице мундира, дамами на левой стороне груди на банте из орденской ленты черного цвета с малиновыми полосками по краям.

Позже была учреждена медаль Карла и Ольги на ленте таких же цветов, которая, однако, не являлась частью ордена.

Галерея

Примечания

Источники 
Tagore, Rajah Sir Sourindro Mohun. The Orders of Knighthood, British and Foreign. Calcutta, India: The Catholic Orphan Press, 1884.
Maximilian Gritzner.  Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt innerhalb des XIX. Jahrhunderts. Auf Grund amtlicher und anderer zuverlässiger Quellen zusammengestellt, Verlag: Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J.J. Weber, 1893.
Jörg Nimmergut. Deutschland-Katalog, 2002.

Ордена Вюртемберга